Wang Yafan var regerande mästare, men förlorade mot Wang Xiyu i den första omgången.

Heather Watson vann titeln efter att ha besegrat Leylah Annie Fernandez med 6–4, 6–7(8–10), 6–1 i finalen.

Seedning

 Sloane Stephens (Första omgången)
 Wang Yafan (Första omgången)
 Marie Bouzková (Första omgången)
 Lauren Davis (Första omgången)
 Venus Williams (Första omgången)
 Zhu Lin (Kvartsfinal)
 Heather Watson (Mästare)
 Nao Hibino (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Stefanie Vögele (Första kvalomgången)
  Francesca Di Lorenzo (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Lizette Cabrera (Första kvalomgången)
  Kaja Juvan (Kvalificerad)
  Astra Sharma (Första kvalomgången)
  Wang Xiyu (Kvalificerad)
  Nicole Gibbs (Kvalificeringsmatch)
  Usue Maitane Arconada (Kvalificerad)
  Anhelina Kalinina (Kvalificeringsmatch)
  Caroline Dolehide (Kvalificerad)
  Lara Arruabarrena (Första kvalomgången)
  Allie Kiick (Första kvalomgången)

Kvalificerade
  Sara Errani
  Usue Maitane Arconada
  Leylah Annie Fernandez
  Kaja Juvan
  Caroline Dolehide
  Wang Xiyu

Lucky loser
  Francesca Di Lorenzo

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Referenser
 Lottning
 Kvallottning

Noter

Abierto Mexicano Telcel 2020 – Damsingel
2020 – Damsingel